Heracleum protheiforme är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Heracleum protheiforme ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
protheiforme